Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 14 и 16 августа 2013 года. 

Чемпионом мира с рекордом России стал Александр Меньков, опередивший Игнисиуса Гайсу из Нидерландов и лидера мирового сезона мексиканца Луиса Риверу.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный результат 8.10 (Q) или 12 лучших спортсменов (q).

PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат сезона, NM — без результата.

Финал 

WL — лучший результат сезона в мире, NR — национальный рекорд

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Прыжок в длину (мужчины)